Terry Moore (futebolista), canadense 
Terry Moore (cartunista), escritor e artista de quadrinhos americano
Terry Moore (ator), americano